Това е таблица на първите 73 играча в Световната ранглиста по снукър за сезон 2008/2009. Точките, спрямо които е направено подреждането в ранглистатата, са след China Open 2009.

Световна ранглиста по снукър